Головище — топоним:

Россия 
 Головище — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Головище — село в Горшеченском районе Курской области.
 Головище — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Головище — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Головище — река, приток Оскола.

Украина 
 Головище — село в Ратновском районе Волынской области.